Kebon Baru (Simpang Keramat), een plaats in Indonesië
Kebon Baru (Tebet), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing